Festival uličnih svirača - Gradić fest je kulturno-turistička manifestacija koja se od 2001. godine održavala u Novom Sadu, da bi od 2016. godine bio izmešten iz centra grada u Podgrađe Petrovaradinske tvrđave.

Festival uličnih svirača poslednjih godina organizuje Umetnička asocijacija „Inboks” iz Novog Sada, koja je izvorni koncept manifestacije unapredila i prilagodila savremenim poslovnim i komunikacionim tokovima u umetnosti i kulturi 21. veka. Lokacije na kojima se događa Gradić fest su: ulice Beogradska, Lisinskog, Vladimira Nazora i Štrosmajerova, Trg vladike Nikolaja, Rampin put (staza koja se pruža od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine do stepeništa tvrđave) i zelene površine iza Beogradske kapije.

Na festivalu ne učestvuju samo umetnici kojima je ulično sviranje i nastupanje na trgovima stil života već i autori koji su svojim trudom i zalaganjem afirmisali svoju umetnost. 

Turistička organizacija Srbije dodelila je festivalu 2007. godine nagradu Turistički cvet u kategoriji “Kulturno-turistička manifestacija u funkciji turizma”.

Izvori

Spoljašnje veze 
 

Фестивали у Србији
Туристичке атракције у Србији
Манифестације у Новом Саду